Lancaster é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
 Condado de Lancaster (Carolina do Sul)
 Condado de Lancaster (Nebraska)
 Condado de Lancaster (Pensilvânia)
 Condado de Lancaster (Virgínia)

Desambiguações de topônimos